Federico Casarin – ex cestista e dirigente sportivo italiano
 Horacio Casarín – allenatore di calcio e calciatore messicano
 Paolo Casarin – arbitro di calcio, dirigente arbitrale e opinionista italiano
 Vittorio Casarin – politico italiano

Pagine correlate 
 Casarini